Евкарпий (греч.: Εὐκάρπιος, лат. Eucarpius, что означает добрый плод) — имя, которое носили некоторые святые:

 Евкарпий Никомидийский, воин, мученик, пострадал вместе со св.Трофимом во времена императора Диоклетиана, память 18 марта
 Евкарпий, мученик, пострадал в Азии вместе со св. Бардомианом (Bardomiano), память 25 сентября

Примечания